Седьмой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 13 мая по 24 сентября 1945 года. Это был первый чемпионат, разыгранный после завершения Великой Отечественной войны. Победителем стало московское «Динамо» (четвёртый чемпионский титул).

Команды — участницы

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Всеволод Бобров (ЦДКА) — 24 гола в 21 матче.

Потуровая таблица

Матчи

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1945
1945